Владимир Алексеевич Шабалин (1920—1999) — советский учёный и военный деятель, организатор работ по созданию управляющих систем оборонно-космической техники, доктор технических наук (1981),  генерал-лейтенант-инженер (1978), генерал-лейтенант (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1976). Директор Московского НИИ приборной автоматики (1970—1986).

Биография 
Родился 15 февраля 1920 года в Томске.

С 1938 по 1941 год обучался на геологоразведочном факультете Томского индустриального института и с 1941 по 1943 год продолжил обучение и окончил Военную электротехническую академию связи. С 1943 по 1945 год служил в составе 8-го корпуса ПВО Южного фронта ПВО на должности командира отдельной батареи радиолокационной станции орудийной наводки 183-го зенитно-артиллерийского полка. С 1945 по 1954 года служил на командно-штабных должностях в составе 98-й  дивизия ПВО Приамурской армии ПВО, в том числе в качестве помощника начальника штаба 742-го зенитно-артиллерийского полка был участником Советско-японской войны.

В 1954 году переведён в кадры Советской армии. С 1954 по 1986 год на научно-исследовательской работе в НИИ № 5 ГАУ МО СССР (в последующем Московский НИИ приборной автоматики в должностях: старший научный сотрудник, с 1957 по 1959 год — руководитель лаборатории моделирования системы наведения истребительной авиации, участник разработки системы объектового контроля радиолокационной информации, для аппаратуры наведения истребителей-перехватчиков «Каскад». С 1959 по 1970 год — главный конструктор  и руководитель работ для Радиотехнических войск ПВО СССР по созданию, испытаниям и принятию на вооружение радиолокационного узла средней производительности «Межа». В 1968 году В. А. Шабалин защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидат технических наук.

С 1970 по 1986 год — директор Московского НИИ приборной автоматики, под руководством и при непосредственном участии В. А. Шабалина для нужд ПВО СССР были разработаны автоматизированные системы управления средств наведения противовоздушной обороны и зенитного ракетно-артиллеристского комплекса «Луч»,  «Низина», «Байкал», «Сплав» и «Каштан», радиолокационное устройство противовоздушной обороны «Основа». 10 октября 1978 года Постановлениями СМ СССР В. А. Шабалину было присвоено  звание генерал-лейтенант-инженер, а в 1981 году распоряжением ВАК СССР без защиты диссертации ему было присвоено учёное звание доктор технических наук. В 1976 году Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «За создание автоматических систем управления для Войск противовоздушной обороны страны» В. А. Шабалин  был удостоен Государственной премии СССР.

Скончался 4 марта 1999 года в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

Высшие воинские звания 
 Генерал-майор-инженер (6.05.1972)
 Генерал-лейтенант-инженер (30.10.1978)
 Генерал-лейтенант (26.04.1984)

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны 1-й степени 
 Орден Трудового Красного Знамени  
 Орден Красной Звезды 
 Орден «Знак Почёта» 
 Медаль «За боевые заслуги» 
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За победу над Японией» 
 Государственная премия СССР (1976)

Литература 
 НИИ-5: к 80-летию создания института / О. И. Хадеев. - Москва : Цифровичок, 2011. — 78 с. — ISBN 978-5-91587-042-9
 Очерки истории отечественной программной инженерии. 1940—1980 / В. В. Липаев. — Москва : СИНТЕГ, 2012. — 260 с. — ISBN 978-5-89638-122-8

Примечания 

Выпускники Военной академии связи имени С. М. Будённого